Làrida, nom àrab de la ciutat de Lleida
 Emirat de Làrida, un dels regnes de taifes